Pedro Krauss (,  — , ) foi um político brasileiro.

Era membro do Partido Social Democrático (PSD) e governou o município catarinense Gaspar de 1961 a 1966.

Durante seu governo, o centenário da freguesia foi comemorado com grande festa, em 1961; a Escola Ivo D'Aquino passou a funcionar; e o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi construído.

Prefeitos de Gaspar
Membros do Partido Social Democrático (1945)